Der Skisprung-Continental-Cup 2013/14 war eine vom Weltskiverband FIS ausgetragene Wettkampfserie im Skispringen. Der Continental Cup bestand aus 41 Wettbewerben für Herren und 12 Wettbewerben für Damen, die zwischen dem 29. Juni 2013 und dem 16. März 2014 bei den Herren, bzw. zwischen dem 9. August 2013 und dem 23. März 2014 bei den Damen in Europa, Asien und Nordamerika veranstaltet wurden.

Teilnehmende Nationen

Herren 
Es nahmen Springer aus 27 Nationen am Continental Cup der Männer teil.

Frauen 
Es nahmen Springerinnen aus 12 Nationen am Continental Cup der Frauen teil.

Herren Sommer

Continental-Cup-Übersicht

Wertung

Herren Winter

Continental-Cup-Übersicht

Wertung

Damen Sommer

Continental-Cup-Übersicht

Wertung

Damen Winter

Continental-Cup-Übersicht

Wertung

Siehe auch 
 Skisprung-Grand-Prix 2013
 Skisprung-Weltcup 2013/14

Weblinks 
Continental Cup Herren
 
Continental Cup Damen
 

2013/14
Wintersport-Continental-Cup 2013/14